O halterofilismo (ou levantamento de peso) faz parte do programa dos Jogos Olímpicos desde a primeira edição, Atenas 1896, ficando de fora apenas nas edições de Paris 1900, Londres 1908 e Estocolmo 1912.

Eventos

Masculino
Nos primeiros Jogos Olímpicos (1896 e 1904), todos os halterofilistas competiram nos mesmos eventos, alterando apenas o modo de disputa:

Quando o esporte retornou em 1920, a competição sofreu mudanças na forma de disputa, sendo implementada a divisão de categorias de acordo com o peso, como no boxe e na luta. O número de classes e o limite de peso sofreram alterações com o passar do tempo.

Feminino
O halterofilismo feminino estreou na edição de Sydney 2000, dividido nas seguintes classes:

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Referências

Ver também
 Recordes olímpicos do halterofilismo
 Campeonato Mundial de Halterofilismo

Ligações externas